En Pologne, Rybaki peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Rybaki, localité.

dans la voïvodie de Lublin
 Rybaki, village du powiat d'Opole Lubelskie,
 Rybaki, village du powiat de Ryki.

dans la voïvodie de Lubusz
 Rybaki, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Rybaki, village.

dans la voïvodie de Podlachie
 Rybaki, village du powiat de Hajnówka,
 Rybaki, village du powiat de Łomża,
 Rybaki, village du powiat de Mońki,
 Rybaki, village de la gmina de Dobrzyniewo Duże,
 Rybaki, village de la gmina de Michałowo.

dans la voïvodie de Poméranie
 Rybaki, village du powiat de Kartuzy,
 Rybaki, village du powiat de Tczew.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Rybaki, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Rybaki, village du powiat d'Elbląg,
 Rybaki, village du powiat d'Olsztyn,
 Rybaki, village du powiat d'Ostróda.